Der Badminton World Cup 1993 fand vom 1. bis zum 5. September 1993 in der Indira Gandhi Arena in Neu-Delhi statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Endrunde

Dameneinzel

Endrunde

Herrendoppel

Endrunde

Damendoppel

Endrunde

Mixed

Endrunde

Weblinks 
 
 
 
 
https://www.myheritage.com/research/record-10450-9511904/canberra-times-act-sep-6-1993?snippet=25774e56323f3398e7e63c53ad90b16d#fullscreen

1993
World Cup 1993
World Cup 1993